Protokrohnitella serratochaeta är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 2003. Protokrohnitella serratochaeta ingår i släktet Protokrohnitella och familjen Krohnitelldae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
serratochaeta